Hlíza může být:

 Hlíza, zásobní orgán rostlin
 Hlíza (houby), část plodnice hub, má většinou kulovitý tvar a je většinou pod zemí
 Hlíza (Hymenogaster), rod límcovkovitých hub
 Hlíza (Wakefieldia), rod hřibotvarých hub
 Hlízková bakterie

Externí odkazy